Souba est une commune du Mali, dans le cercle et la région de Ségou.
 Le sousaphone ou soubassophone (souvent abrégé en « sousa », « souba ») est un instrument de musique de la famille des cuivres doux, apparenté au tuba-contrebasse.